Дерекьой може да се отнася за:

 Дерекьой, на гръцки Пандросос, село в дем Гюмюрджина, Беломорска Тракия, Гърция;
 Дерекьой, село в Лозенградско, Одринска Тракия, Турция;
 Дерекьой, на гръцки Вати Ревма, обезлюдено село в Гърция, разположено на територията на дем Драма;
 Дерекьой, старото име на село Петров дол, област Варна, България.